Basan peut faire référence à :

Patronyme 

 Pierre-François Basan (1723-1797), graveur, éditeur et marchand d'estampes français.

Autres 
 Personnage de La Chanson de Roland ;
 basan, oiseau issu de la mythologie japonaise.